Хуанг може да се отнася за:
 Хуанг Гьо-ан (р. 1957), южнокорейски политик
 Дженсън Хуанг (р. 1963), американски бизнесмен
 Хуанг Сок-йонг (р. 1943), южнокорейски писател
 Стефани Хуанг (р. 1989), американска певица